Sezon 1997/1998 był 7. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna Maribor Teatanic.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Słowenii
1998 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii